Miejscowości w USA:
 Pine Hills – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Pine Hills – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange